Пищалово — название населённых пунктов:

Россия 
 Пищалово — деревня в Мосальском районе Калужской области.
 Пищалово — деревня в Сухиничском районе Калужской области.
 Пищалово — деревня в Починковском районе Смоленской области.